Now TV – servizio di streaming gestito da Sky Group
Now TV – servizio televisivo a pagamento di PCCW
NOWTV – rete televisiva canadese di ZoomerMedia, nota come Joytv